Crittenden megye (Arkansas)
Crittenden megye (Kentucky)